Il termine Kalypso può riferirsi a:

Astronomia
 53 Kalypso – asteroide della fascia principale di 115,4 Km di diametro.

Aziende
 Kalypso Media – azienda tedesca, commercializza videogiochi

Geografia
 Kalypso – villaggio del comune greco di Lokroi

Trasporti
 P54 Kalypso – motocannoniera greca della Classe Combattante II

Mitologia 	
 Kalypsō è la traslitterazione del nome della ninfa della mitologia greca Καλυψώ, nota in italiano come Calipso.

Pagine correlate
Calipso (disambigua)
Calypso